Ах-Восаль-Чан-Кинич (Aj Wosaaj Chan K’inich Двойной гребень) — 35 правитель Саальского царства со столицей в Наранхо.

Биография 
Является преемником Кинич-Тахаль-Чака. Вступил на власть в 546 году, проправив до 615-ого.

Во время его правления заключает союз с Канульским царством.

После его смерти в 615 году его преемником стал Кушах-Чан-Кинич.

Примечания

Литература 

 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. Second edition. — L.; N.Y., 2008 — Р. 72
 Zender M. Glyphs for «Handspan» and «Strike» in Classic Maya Ballgame Texts.\\The PARI Journal 4(4):1-9.
 Grube N. La historia dinástica de Naranjo, Peten // Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie (2004) 24. Рр. 197—198

Правители Саальского царства
Правители Америки VI века
Правители Америки VII века